Alves, cognom portuguès
 Alves, membres de la dinastia Alva o Alupa
 Alves, vila d'Escòcia